Натали́ Энн Ме́рчант (; 26 октября 1963, , Нью-Йорк, США) — американская певица, автор песен, композитор, пианистка и клавишница.

Биография 
Натали Энн Мерчант родилась 26 октября 1963 года в  (штат Нью-Йорк, США) в семье Энтони и Энн Мерчант. У Натали есть трое братьев и сестёр.

Натали начала свою музыкальную карьеру в 1981 году, став участницей музыкальной рок-группы 10,000 Maniacs, в составе которой она выпустила 9 музыкальных альбомов. После ухода из группы в 1993 году Мерчант начала сольную карьеру и выпустила 6 сольных музыкальных альбомов. В 1995−98 годах была приглашённым гостем комедийного шоу «Субботним вечером в прямом эфире».

В 2003−12 годах Натали была замужем за Дэниелом де ла Кэллем. У бывших супругов есть дочь — Люсия де ла Кэлл (род. 2003).

Примечания

Ссылки 
 

Пианисты США
Рок-вокалистки
Поп-вокалисты США
Рок-вокалисты США
Фолк-вокалисты США
Музыканты 10,000 Maniacs